Cryptoplax — рід панцирних молюсків, що утворює монотипну родину Cryptoplacidae.

Класифікація 
Рід містить такі види
:
 Cryptoplax burrowi E. A. Smith, 1884
 Cryptoplax caledonicus Rochebrune, 1882
 Cryptoplax dawydoffi Leloup, 1937
 Cryptoplax dimidiata Ang, 1967
 Cryptoplax dupuisi Ashby, 1931
 Cryptoplax elioti Pilsbry, 1923
 Cryptoplax hartmeyeri Thiele, 1911
 Cryptoplax iredalei Ashby, 1923
 Cryptoplax japonica Pilsbry, 1901
 Cryptoplax larvaeformis Burrow, 1815
 Cryptoplax mystica Iredale&Hull, 1925
 Cryptoplax oculata Quoy&Gaimard
 Cryptoplax plana Ang, 1967
 Cryptoplax propior Is.&Iw. Taki, 1930
 Cryptoplax royana Iredale&Hull
 Cryptoplax striata Lamarck, 1819
 Cryptoplax sykesi Thiere, 1909

Примітки 

Панцирні
Роди молюсків